Поручник је у Војсци Србије и у армијама већине земаља други официрски чин за старешине на положају командира вода (евентуално командира чете) и почетне официрске дужности у службама. У Војсци Србије у чин поручника производе се официри из чина потпоручника. У чину поручника проводи се највише 3 године. Уколико високо школовање питомца траје пет година могуће је да свршени питомац одмах буде произведен у чин поручника.

Чин поручника се први пут појавио у већини европских армија у XVI веку као чин за официра на дужности заменика командира чете. У српској војсци уведен је 1808. године, а постојао је и у југословенској војсци. Током Народноослободилачког рата у НОВ и ПОЈ уведен је 1. маја 1943. године као трећи официрски чин, после потпоручника и заставника. Од 1952. године, у Југословенској народној армији, други је по реду официрски чин после чина потпоручника.

У ратној морнарици чин поручника одговара чину поручника корвете.

Војни чин 

Виши степен поручника је познат као први поручник у Сједињеним Државама, а као lieutenant у Уједињеном Краљевству и остатку енглеског говорног подручја. У земљама које не говоре енглески, титула у чину се обично преводи као „поручник”, али се може превести и као „први поручник” или „старији поручник”. Чин Израелских одбрамбених снага segen (סגן) дословно се преводи као „заменик”, што је еквивалентно поручнику. У финској војсци постоји степен вишег поручника који је изнад поручника и потпоручника, али испод капетана; он нема енглески еквивалент. У Немачкој се зове Oberleutnant (старији поручник).

Галерија

Види још 
 Чинови у војсци Краљевине Југославије
 Чинови у ЈНА
 Чинови Војске Југославије
 Чинови Војске Србије

Референце

Литература 
 Војна енциклопедија, Војноиздавачки завод, Београд, 1981.

Спољашње везе 
 www.vs.rs | Чинови Војске Србије
 www.odbrana.mod.gov.rs | Обележја и ознаке Војске Србије "Симболи врлина"
 www.vojnisindikatsrbije.rs | Примедбе Војног синдиката Србије на обележја и ознаке Војске Србије  

Војни чинови